Altered Carbon ist der Titel folgender Werke:

 Altered Carbon, Originaltitel von Das Unsterblichkeitsprogramm (Roman), Roman von Richard Morgan (2002)
 Altered Carbon, Originaltitel von Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm, Fernsehserie von Netflix (2018)